Бучацька василіянська гімназія
 Бучацька гімназія імені В. М. Гнатюка
 Бучацька державна гімназія